Tarczka (scutellum, mesoscutellum) – część tułowia owadów
 Tarczka (tarsus) – część powieki kręgowców
 Tarczka opachowa – element zbroi
 Tarczka – element broni białej